Hankiss János (1893–1959) irodalomtörténész
 Hankiss János (1926–) orvos, író